Raining Men pode referir-se a:

 Golconda (pintura), pintura a óleo por René Magritte
 "It's Raining Men", canção de 1979 por The Weather Girls
 Raining Men (canção), de 2010 por Rihanna com a participação de Nicki Minaj

Desambiguações de artes